Talovka (Krasnoiarsk), localitat del territori de Krasnoiarsk, a Rússia
 Talovka (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia